

Musica
 Ricky – gruppo musicale indie britannico 
 Ricky – album di Ricky Nelson del 1957
 Ricky – singolo di "Weird Al" Yankovic del 1983
 Ricky – singolo di Denzel Curry del 2018

Altro
 Ricky – variante del nome Richard
 Ricky (Richard Daddy Owobokiri) – ex calciatore nigeriano
 Ricky – fumetto italiano
 Ricky - Una storia d'amore e libertà (Ricky) – film del 2009 di François Ozon

Pagine correlate 
 Rickey
 Riki